Gabre – comune francese nel dipartimento dell'Ariège nella regione dell'Occitania
 Gabrè – pseudonimo di Aurelio Cimato, cantautore italiano
 Tsegaye Gabre-Medhin – poeta, scrittore e drammaturgo etiope